

Брюл — місто, штат Вісконсин
 Брюл — селище, штат Небраска
 Брюл — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Брюль